Antoine Marfan peut désigner :

 Antoine Marfan (1827-1898), homme politique français ;
 Antoine Marfan (1858-1942), médecin français.